Mallet kan som auktorsförkortning betyda:

 James Mallet
 Marie-Noëlle Mallet

Robotskapade auktorsförkortningar